Jméno Klement (varianta Kliment) nosilo čtrnáct papežů římskokatolické církve. Původ je odvozen z latinského „Clemens“, znamenající „vlídný, laskavý, shovívavý“.

papežové
 sv. Klement I. (svatý Kliment, Kliment Římský), pontifik v letech 90–100
 Klement II., pontifik v letech 1046–1047
 Klement III., pontifik v letech 1187–1191
 Klement IV., pontifik v letech 1265–1268
 Klement V., pontifik v letech 1305–1314
 Klement VI., pontifik v letech 1342–1352
 Klement VII., pontifik v letech 1523–1534
 Klement VIII., pontifik v letech 1592–1605
 Klement IX., pontifik v letech 1667–1669
 Klement X., pontifik v letech 1670–1676
 Klement XI., pontifik v letech 1700–1721
 Klement XII., pontifik v letech 1730–1740
 Klement XIII., pontifik v letech 1758–1769
 Klement XIV., pontifik v letech 1769–1774

vzdoropapežové
Jméno Klement si zvolili také vzdoropapežové:
 Klement III. (vzdoropapež) v letech 1084–1100
 Klement VII. (vzdoropapež) v letech 1378–1394
 Klement VII. (2. vzdoropapež) v letech 1423–1429

další osoby jménem
 Klement

Papežové podle jména